Peñarrubia bezeichnet:

 Peñarrubia (Abra), eine Stadtgemeinde in der Provinz Abra, Philippinen
 Peñarrubia (Kantabrien), eine Gemeinde in Kantabrien, Spanien